Wrzosów peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Wrzosów, un village dans la voïvodie de Lublin
 Wrzosów, un village dans la voïvodie de Mazovie